Martín Cárdenas kan syfta på bland andra:

Martín Cárdenas, colombiansk motorcyklist
Martín Cárdenas, boliviansk botanist